Johann Molthan ist der Name folgender Personen:

* Johann Heinrich Molthan (1699–1729), deutscher Theologe, Kanonikus und Kommissariatsassessor
 Johann Wilhelm Ludolph Molthan (1769–1824), Königlicher Hannoverscher Hofvergolder und Hofbildhauer, siehe Wilhelm Molthan (Bildhauer)